Cocoșatul  se poate referi la:

 Literatură
 1858 Cocoșatul – roman foileton de capă și spadă, de Paul Féval, publicat în 1858;

 Film
 1925 Cocoșatul (Le Bossu ou le Petit Parisien) – film francez de Jean Kemm, în rolul titular cu Gaston Jacquet
 1944 Cocoșatul (Le Bossu) – film francez de Jean Delannoy, în rolul titular cu Edmond Beauchamp 
 1959 Cocoșatul (Le Bossu) – film francez de André Hunebelle, în rolul titular cu Jean Marais
 1960 Cocoșatul (Il gobbo) – film italian de partizani, regia Carlo Lizzani, cu Gérard Blain în rolul partizanului  numit „Cocoșatul”
 1997 Cocoșatul (Le Bossu) – film francez de Philippe de Broca,  în rolul titularcu Daniel Auteuil